Lilla Acktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Acktjärnen (Ramnäs socken, Västmanland), sjö i Surahammars kommun, 
Lilla Acktjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun, 
Lilla Acktjärnen (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Lilla Acktjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Lilla Acktjärnen (Vika socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,

Se även
Acktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn